Het Abazijns (абаза Бызшва, abaza byzšwa) is een Abchazisch-Adygese taal, die wordt gesproken door de Abazijnen.

Verspreiding en verwantschap
Het Abazijns is een van de ambtstalen van de Russische deelrepubliek Karatsjaj-Tsjerkessië. Er zijn ongeveer 35.000 sprekers in Rusland. Daarnaast zijn er ook zo'n 10.000 sprekers van het Abazijns in Turkije.
De taal is nauw verwant is aan het Abchazisch. Hogerop is het Abazijns ook verwant aan het Adygees, het Kabardijns en het uitgestorven Oebychs. Ze vormen samen de Abchazisch-Adygese taalfamilie.

Klankleer

Schrift
Het Abazijns wordt sinds 1938 geschreven in het cyrillisch alfabet.

Abchazo-Adygese taalfamilie
Taal in Rusland
Taal in Turkije
Karatsjaj-Tsjerkessië